Forkortelsen HMF har flere betydninger:
 Hydroxymethylfurfural – en kemisk forbindelse
 Højbjerg Maskinfabrik – en maskinfabrik